Ойген (Евгений) Йегер (; 1842—1926) — немецкий политик, публицист и экономист.

С 1887 по 1911 год был членом Баварской палаты депутатов от Партии центра, с 1898 по 1918 год также депутатом рейхстага.

С 1919 по 1920 был депутатом ландтага Баварии от Баварской народной партии.

Йегер придерживался «социально-консервативной» точки зрения, но при этом умел сохранять и беспристрастие. В его «Аграрном вопросе» нет системы, но собран огромный фактический материал и много метких суждений.

Сочинения 
 «Der moderne Sozialismus» (Берлин, 1873);
 «Geschichte der sozialen Bewegung u. d. Sozialismus In Frankreich. I. Frankreich bis z. grossen Revolution» (2-е изд., Б., 1879) и II — «Frankreich am Vorabende der Revolution» (Б., 1890);
 «V. A. Huber, ein Vorkämpfer der sozialen Reform» (Б., 1880);
 «Die Agrarfrage der Gegenwart» (1882—1892);
 «Die Handwerkerfrage» (Б., 1888).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Webseite zur Geschichte der Firma Wirtz Druck, Speyer, die aus der Jäger’schen Druckerei hervorgegangen ist.

Публицисты Германии
Издатели Германии
Депутаты рейхстага (Германская империя)